Меритамон («Возлюбленная Амона») — древнеегипетское женское имя. Мужской вариант имени — Мериамон.

Знаменитые носители имени:
 Яхмос-Меритамон — принцесса, возможно дочь Секененра Таа II (XVII династии)
 Яхмес-Меритамон — царица, жена Аменхотепа I (XVIII династия)
 Меритамон C — принцесса и «Супруга бога», дочь Тутмоса III и Меритра-Хатшепсут (XVIII династия)
  — дочь Тутмоса III и Меритра-Хатшепсут (XVIII династия)
 Меритамон — принцесса и царица, дочь Рамсеса II и Нефертари Меренмут (XIX династия)
 Меритамон F — «певица Амона», дочь «верховного жреца Амона» Менхеперра и , и, следовательно, внучка Пинеджема I. (XXI династия)
 Меритамон G — принцесса, владелица стелы в Абидосе датированной по стилю эпохой XXV династии. Неизвестно, с какими фараонами была связана.

Как тронное имя:
 Таусерт (Ситрэ Меритамон)